Tetsuro Ota (Ibaraki, 2 de julho de 1989) é um futebolista profissional japonês, meio campista, milita no Kashiwa Reysol.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Montedio Yamagata
Futebolistas do Kashiwa Reysol